Ћелије могу бити:

 Ћелија, множина су ћелије

или

 Ћелије (Лајковац), насеље у општини Лајковац,
 Ћелије (Крушевац), насеље града Крушевца, 
 Ћелије (Гаџин Хан), насеље у општини Гаџин Хан, Нишавски округ
 Ћелије (Трпиња), Хрватска
 Манастир Ћелије, епархија ваљевска
 Манастир Ћелије (Лајковац), епархија шумадијска
 Ћелије (језеро)